Die Abkürzung SNH steht für:
 den IATA-Flughafencode des Flughafens von Stanthorpe (Neuseeland)
 die Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl
 Scottish Natural Heritage, bis 2020 der Name der schottischen Naturschutzbehörde NatureScot
 Stromnetz Hamburg, Betreiber und Eigentümer des Hamburger Stromverteilungsnetzes

SNH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Sinsheim (auslaufend)

Abkürzung